Волковская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 55 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревни Исаевская и Копеецкая.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1984» как «Волкова (Волковская, Желудкова)». Насчитывала 7 дворов, 40 жителей мужского пола и 42 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Волковская (Желудкова) насчитывает 14 дворов, 51 мужчину и 65 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Ровдинского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 21 двор, 41 мужчина и 60 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»